Бёрйесон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Бёрйесон, Йохан (1790—1866) — шведский священник и драматург, его дочь:
 Бёрйесон, Агнес (1827—1900) — шведская художница. 
 Бёрйесон, Джон (1835—1910) — шведский скульптор, его дети:
 Бёрйесон, Бёрье (1881—1958) — шведский скульптор.
 Бёрйесон, Гуннар (1877—1945) — шведский художник.
 Бёрйесон, Лена (1879—1976) — шведская скульптор.